Seznam brigad z zaporedno številko 29.

Seznam 
 Pehotne
 29. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)

 Oklepne
 29. oklepna brigada (Združeno kraljestvo)

Glej tudi